Droga ekspresowa S8 (Austria)
 Droga ekspresowa S8 (Polska)
 Audi S8 – model luksusowego samochodu osobowego
 S8 – rodzaj pracy maszyny elektrycznej